Stati Uniti d'America
 Milledgeville – capoluogo della contea di Baldwin, Georgia
 Milledgeville – villaggio della contea di Carroll, Illinois
 Milledgeville – villaggio della contea di Fayette, Ohio
 Milledgeville – città della contea di McNairy, Tennessee